

Pessoas
Laura Ingalls Wilder

Localidades
Ingalls (Kansas)
Ingalls (Indiana)
Ou ainda:
Ingalls Park

Outros
4875 Ingalls

Desambiguações de topônimos